Национальная народная партия:* Национальная народная партия — политическая партия Индии, основанная в 1997 году;
 Национальная народная партия — правящая политическая партия Ганы в 1979 — 1981 годах;
 Национальная народная партия — политическая партия Индонезии, выступавшая с позиций национализма;
 Национальная народная партия — социал-демократическая партия Ямайки;
 Национальная народная партия — политическая партия Румынии;
 Национальная народная партия — исчезнувшая партия, попадавшая в Национальное собрание Квебека;
 Национальная народная партия — политическая партия Гамбии, основанная в 2019 году.